Necronomicon steht für:

 Necronomicon, von H. P. Lovecraft erfundenes fiktives Buch
 Originaltitel eines US-amerikanischen Horrorfilms aus dem Jahr 1993, siehe H. P. Lovecrafts Necronomicon
 Necronomicon – Geträumte Sünden, deutscher Sexploitationfilm aus dem Jahr 1967
 Necronomicon (Krautrock-Band), deutsche Progressive-Rock-Band
 Necronomicon (Thrash-Metal-Band), deutsche Punk- und Thrash-Metal-Band
 Necronomicon (kanadische Band), kanadische Black- und Death-Metal-Band